Šumajstr (někdy také šumajzl) je specialita krajové kuchyně Slovácka a Záhoří. Skládá se z vařených krup a vařených fazolí. Oboje se dobře smíchá s vepřovými škvarky, cibulkou orestovanou na sádle a  utřeným česnekem. Pokrm se dochutí solí, pepřem a majoránkou. Jako příloha se podávají kvašáky.

V novější variantě nahrazuje kroupy rýže, která je stravitelnější a rychleji se uvaří. V Kobylí se také používají vařené brambory.

Reference

Související články 

 Šoulet

Externí odkazy 

 http://dadala.hyperlinx.cz/lust/lustr0052.html
 https://web.archive.org/web/20131122004431/http://www.nebickovpapulke.sk/recept/skalicky-sumajstr

Česká kuchyně
Slovenská kuchyně